Florya – quartiere di Istanbul
2302 Florya – asteroide della fascia principale